Plusieurs lacs au Canada portent ce nom : 
 Lac Watson (Laurentides), Québec, 
 Lac Watson (Abitibi-Témiscamingue), Québec, 
 Lac Watson (Outaouais), Québec, 
 Lac Watson (Nord-du-Québec), 
 Lac Watson (Lanaudière), Québec, 
 Lac Watson (Côte-Nord), Québec, 
 Lac Watson est aussi une circonscription électorale dans le Yukon
)